Concordio puede hacer referencia a:
 Concordio de Espoleto (m. 175), santo y mártir italorromano;
 Concordio de Astorga (m. 636), obispo de Astorga;
 Concordio de Palencia (m. 688), obispo de Palencia;
 Concordio de Toledo (m. 774), obispo de Toledo in partibus.